Бабяк:

 Бабяк — село на юго-западе Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Белица.
 Бабяк — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кольский повят, Великопольское воеводство.